Котова, Татьяна:
 Котова, Татьяна Алексеевна (род. 1948) — советский и российский врач, психиатр.
 Котова, Татьяна Владимировна (род. 1976) — российская прыгунья в длину.
 Котова, Татьяна Николаевна (род. 1985) — российская певица.